Корвара () — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Пескара.

Население составляет 289 человек, плотность населения составляет 22 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 65020. Телефонный код — 085.

С коммуной Корвара граничат коммуны Бриттоли, Бусси-суль-Тирино, Капестрано, Пескосансонеско, Пьетранико.

Ссылки